Bontebok (Friesland), een plaats in de gemeente Heerenveen (Friesland)
bontebok (antilope), een soort antilope
gewone bontebok, een ondersoort van de bontebok
Nationaal park Bontebok, een nationaal park in Zuid-Afrika, gecreëerd voor de gewone bontebok